TEU может означать:

 Двадцатифутовый эквивалент (twenty-foot equivalent unit, TEU или teu) — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств.
 Договор о Европейском союзе (Treaty on European Union, TEU)
 Код аэропорта ИАТА для Аэропорта Те-Анау (Те-Анау)